Bora puede referirse a:

Nombre 
 Bora (cantante): cantante surcoreana.
 Bora Milutinović: entrenador y exfutbolista profesional.
 Bora: nombre propio femenino coreano, que significa violeta.

Personajes 
 Un personaje de ficción de Dragon Ball, el indígena Bora.
 Catalina de Bora, esposa de Martín Lutero.

Música 
 Bora, miembro del grupo femenino surcoreano Sistar.

Geografía 
 Borá: localidad brasileña.
 Viento catabático frío de componente N-NE que afecta a los mares Adriático y Negro, el Bora.
 El atolón en la Polinesia Francesa de Bora Bora, al noroeste de Tahití.

Botánica 
 la bora es el nombre común para la especie acuática Eichhornia crassipes.

Etnografía 
 La ceca y núcleo de población prerromana de Bora, en España.
 La etnia amazónica Bora.
 Una ceremonia de iniciación y el lugar donde se lleva a cabo por los originarios australianos.

Automóviles 
 El automóvil Volkswagen Bora.
 El automóvil Maserati Bora.

Deporte
 El equipo ciclista Bora-Hansgrohe.